Martín Aguirre puede referirse a:

 Martín Aguirre Pérez (1847-1909), político uruguayo;
 Martín Ángel Aguirre Schmidt (1984), futbolista argentino;
 Martín Sebastián Aguirre (1981), futbolista argentino.